XI район Подгу́же-Духа́цке () — административно-территориальная и вспомогательная единица Краковской городской гмины, один из 18 административных районов Кракова. Администрация района располагается по адресу ul. Marii I Bolesława Wysłouchów 34.

География 
XI район Подгуже-Духацке граничит на востоке с районом XII Бежанув-Прокоцим и на западе с районом IX Лагевники — Борек-Фаленцкий, на юге с районом X Свошовице и на севере с районом XIII Подгуже.

Площадь района составляет 1005,34 гектара. В состав района входят кварталы Бонарка, Воля-Духацкая, Воля-Духацкая Всхуд, Воля-Духацкая Захуд, Курдванув, Кордванув-Новы, Оседле Пяски-Нове, Оседле Подлесе, Пяски-Вельки.

История 
До 1990 года территорию современного района входила в состав района Подгуже. Современный район был учреждён 27 марта 1991 года решением № XXI/143/91 городского совета Кракова. Современные границы дзельницы были утверждены решением городского совета № XVI/192/95 от 19 апреля 1995 года.

Население 
Численность населения района составляет 53 954 человек.

Достопримечательности 
 Кладбище «Воля-Духацкая»;
 Церковь Пресвятой Девы Марии Розария;
 Церковь Воскресения Господня.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района 
 Информация 

Дзельницы Кракова
Районы, образованные в 1991 году
Появились в 1991 году в Польше